PsychKHG steht für

 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, siehe Psychisch-Kranken-Gesetz